Roadrunners de Tucson
Roadrunners de Tucson